Jerry Eaves – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Murray Eaves – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Wilberforce Eaves – tennista britannico